Sampling (ett stycke) eller sampla (akten att samla/sprida ett stycke), av  (provbit), kan avse:

 Sampla (statistik) – insamling av ett mindre urval ur en större grupp vid statistiska undersökningar
 Sampling (fysik) – en samling av fysikaliska mätdata eller upptagandet av de samma
 Sampling (musik) – en digital ljudinspelning som kan spelas upp av en sampler
 Sampling (marknadsföring) – utdelning av en befintlig eller kommande produkt som provexemplar
 Sampling (signalbehandling) – är reduktionen av en kontinuerlig tidssignal till en diskret tidssignal
 Sampling (språktypologi) – de språkval som inkluderas i en typologisk undersökning